Pegas steht für:

 Kia Pegas, chinesisches Pkw-Modell
 Tomaschewitsch Pegas, sowjetisches Schlachtflugzeug aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs

Pegas ist der Familienname folgender Personen:

 Meletios I. Pegas, orthodoxer Patriarch von Alexandria (1580-1601) und amtierender Patriarch von Konstantinopel (1596-1598)